Карасай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Карасай (быв. Степок) — село в Аккольском районе Акмолинской области.
 Карасай — село в Иргизском районе Актюбинской области.
 Карасай — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Карасай (до 1993 г. — Куйбышево) — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Карасай — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Карасай — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области, упразднено в 2020 г.

Россия 
 Карасай — село в Акбулакском районе Оренбургской области.

Сооружения 
 «Карасай» — стадион в городе Петропавловск, Казахстан

См. также 
 Карасай батыр — казахский батыр, полководец из рода шапрашты Старшего жуза